Хесус Марија има више значења:

 Општина Хесус Марија (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Хесус Марија (Хесус Марија, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Хесус Марија, Ранчо Охо де Агва (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Хесус Марија (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Хесус Марија (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Хесус Марија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Хесус Марија (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хесус Марија, Охо Негро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Марија (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хесус Марија (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хесус Марија (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хесус Марија (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хесус Марија (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хесус Марија (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хесус Марија (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Марија, Ранчо Авикола (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Марија, Ел Верхел (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Марија (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Марија (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Марија (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Марија (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Хесус Марија (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Хесус Марија (Хесус Марија, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хесус Марија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хесус Марија, Ел Запоте (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хесус Марија (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хесус Марија (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хесус Марија (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хесус Марија (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хесус Марија (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хесус Марија (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хесус Марија (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Марија (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Марија (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Марија (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Марија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Марија, Ла Асијенда (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Марија (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Марија (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хесус Марија (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хесус Марија (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хесус Марија (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Хесус Марија (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Хесус Марија (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хесус Марија (Серо де Сан Педро), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хесус Марија (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хесус Марија (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хесус Марија (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хесус Марија (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хесус Марија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хесус Марија (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хесус Марија (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хесус Марија (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хесус Марија (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хесус Марија (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хесус Марија (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хесус Марија (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хесус Марија (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хесус Марија (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хесус Марија (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хесус Марија (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику